Antonio González González puede hacer referencia a:

 Antonio González y González (1792 - 1876), político y diplomático español
 Antonio González y González (1917 - 2002), químico español
 Antonio González González (1963), político español